Катерина Жидкова (, род. 28 сентября 1989 года, Черкассы, Украинская ССР) — азербайджанская волейболистка, игрок сборной Азербайджана и итальянского клуба «Эпиу Казальмаджоре». Выступает на позиции доигровщицы.

Биография 
Катерина Жидкова родилась в городе Черкассы, Украинской ССР. В 2011 начала выступление за азербайджанский волейбольный клуб «Локомотив». В 2013 переходит в «Азеррейл», где проводит свой первый Еврокубковый сезон, дойдя с командой до 1/4 финала CEV Cup, в котором уступает российской «Уралочке». В следующем сезоне выступает за клуб «Азерйол» и становится бронзовым призёром Чемпионата Азербайджана, а также вместе с клубом проходит групповой этап и в 1/12 финала Лиги Чемпионов уступает в домашнем матче итальянскому «Ямамай Бусто-Арсицио» 1-3, в ответной встрече добивается победы 3-2, но пропускает соперника дальше. В сезоне 2015—2016 годов Катерина Жидкова защищала цвета волейбольного клуба «Азерйол» который добился стратегического успеха в CEV Cup заняв третье место во втором по значению Европейском Клубном Турнире. А уже летом 2016 года в составе сборной Азербайджана выигрывает Евролигу. В сезоне 2016—2017 годов Катерина вновь защищает цвета «Азеррейл» и вновь возвращается в самый престижный клубный турнир Европы — Лигу Чемпионов. Итог — серебряная медаль Чемпионата Азербайджана и 8 место в Лиге Чемпионов. Но это был не конец а лишь завязка сезона. Летом 2017 года Катерина Жидкова в составе Сборной Азербайджана сначала выигрывает Европейскую Квалификацию Чемпионата Мира и проходит напрямую на турнир который состоится в сентябре-октябре 2018 года в Японии, а затем становиться победителем Четвертых Игр Исламской Солидарности. В 2017—2018 Катерина будет вновь защищать цвета «Азеррейл» в Чемпионате Азербайджана и в Challenge CUP.

Клубная карьера

Сборная Азербайджана 
С 2013 года защищает цвета сборной Азербайджана. Впервые была призвана в состав национальной команды в декабре 2013 года, для участия в квалификационных матчах чемпионата мира против сборных Сербии, Израиля и Эстонии.

Выступала в Евролиге 2014 года, где вместе с командой поделила 3-4 место со сборной Польши. Была вновь включена в состав основной сборной страны в августе 2014 года.

В составе сборной Азербайджана принимала участие на чемпионате мира 2014 года, проходившим в Италии. Сборная сумела пробиться во второй групповой этап, победив на первом сборные Японии, Пуэрто-Рико и Кубы. Однако в нём уступила сборным Германии, Доминиканской республики и Италии, обыграв лишь команду Хорватии.

В мае 2015 года сборная Азербайджана победив сборную Словакии в стыковом матче вышла в финальную часть Чемпионата Европы 2015, который пройдет в Бельгии и Голландии в сентябре 2015 года. Соперницами сборной Азербайджана станут команды Турции, Бельгии и Венгрии.

В июне 2015 года в составе сборной Азербайджана Катерина Жидкова заняла четвёртое место на Первых Европейских играх, уступив в полуфинале сборной Турции (ставшей затем победителем турнира), а в матче за 3-е место сборной Сербии. оба матча закончились со счетом 2:3.

В июле 2016 года в составе сборной Азербайджана выиграла Евролигу CEV победив в финале сборную Словакии.

В мае 2017 года в составе сборной Азербайджана выиграла Европейскую квалификацию Чемпионата Мира 2018 года, разгромив в решающем матче сборную Нидерландов 3-0.

В июне 2017 года в составе сборной Азербайджана выиграла Четвертые Игры Исламской Солидарности.

Турниры и Достижения 
Сборная Азербайджана

Клубная карьера

Примечания

Ссылки 
 Team roster Azerbaijan, Katerina Zhidkova — statistics
 Волейболистка сборной Азербайджана в новой команде
 Katerina Zhidkova on worldofvolley.com

Источники 
 CEV — Player details Katerina ZHIDKOVA (Azerbaijan)
 Профиль игрока — Катерина Жидкова на сайте volley.az
 Екатерина Жидкова на championat.com
 Player profile — Katerina Zhidkova

См. также 
 Женская сборная Азербайджана по волейболу
 Волейбол в Азербайджане

Волейболисты Азербайджана
Волейболисты Украины
Игроки женской сборной Азербайджана по волейболу
Чемпионы Азербайджана по волейболу